Loen (Noorwegen), een dorp in de Noorse provincie Vestland
Loën, een gehucht in Lieze (Lixhe), een deelgemeente van de Belgische stad Wezet 
Loen (geslacht), een voormalig Nederlands Zwingliaans regentengeslacht uit Edam
Youri Loen, een Nederlands voetballer